Die COVID-19-Pandemie in der Demokratischen Republik Kongo tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 10. März 2020 bestätigte das Gesundheitsministerium den ersten Fall von COVID-19 in der Demokratischen Republik Kongo. Dieser Fall tauchte am 11. März 2020 zum ersten Mal in einem WHO-Situationsbericht auf.

Am 21. März 2020 wurde der erste COVID-19-Todesfall in der Demokratischen Republik Kongo bestätigt, zu diesem Zeitpunkt waren bereits 23 Personen infiziert. Dieser Todesfall taucht am 22. März 2020 zum ersten Mal in einem Situationsbericht der WHO auf.

Bis zum 16. April 2020 wurden von der WHO 267 Fälle, davon 22 Todesfälle bestätigt.

Maßnahmen 
Am 27. März 2020 wurde von Präsident Felix Tshisekedi der nationale Notstand ausgerufen, die Grenzen wurden geschlossen und die Hauptstadt Kinshasa vom Rest des Landes abgeschottet. 

Die Abschottung von Kinshasa wurde nach wenigen Stunden allerdings aufgrund von „unnötigen“ Preissteigerungen aufgehoben.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in der Demokratischen Republik Kongo wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

 
Kongo #Demokratische Republik